— железнодорожная станция на линии Эносима, расположенная в городе Ямато, префектуры Канагава. Станция расположена в 37,4 километра от конечной станции линий Одакю — . Станция была открыта 1-го апреля 1929-го года. Строительство нынешнего здания станции было завершено 18-го октября 1980-го года.

Планировка станции 
2 пути и две платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции